Густав Валсвик (; 26 мая 1993, Вик, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Стрёмсгодсет» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Валсвик — воспитанник клуба «Вик» из своего родного города. В 2010 году Густав подписал свой первый профессиональный контракт с «Согндалом». 1 мая в матче против «Тромсдалена» он дебютировал в Первой лиге Норвегии. По итогам сезона Валсвик помог клуба выйти в элиту. 20 марта 2011 года в матче против «Стрёмгодсета» он дебютировал в Типпелиге. 20 апреля 2012 года в поединке против «Волренеги» Густав забил свой первый гол за «Согндал».

Летом 2014 года Валсвик перешёл в «Стрёмсгодсет». 26 июля в матче против «Саннес Ульф» он дебютировал за новый клуб. 16 мая 2016 года в поединке против «Сарпсборг 08» Густав забил свой первый гол за «Стрёмгодсет».

Летом 2016 года Валсвик перешёл в брауншвейгский «Айнтрахт». 7 августа в матче против «Вюрцбургер Киккерс» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 29 октября 2017 года в поединке против дрезденского «Динамо» Густав забил свой первый гол за «Айнтрахт». По итогам сезона клуб вылетел в Третью лигу Германии.

Международная карьера 
26 марта 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Северной Ирландии Валсвик дебютировал за сборную Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Русенборг»